Salmo rivularis Ayres 1855 – synonim gatunku ryby Pstrąg tęczowy
 Salmo rivularis Pallas, 1773 – synonim gatunku ryby Strzebla potokowa